Le prénom Nadine est dérivé du prénom Nadia, lui-même venant du russe « nadejda » (Надежда) qui signifie « Espérance ».

De même étymologie que Nadège ou Nadeen, il se fête aux mêmes dates, le  en Occident et le  en Orient. Le Martyrologe romain indique "A Rome, passion des saintes vierges Foi, Espérance et Charité, filles de sainte Sophie, martyres sous l'empereur Adrien" vers 137.

Popularité du prénom 
Au début de 2010, plus de  personnes étaient prénommées Nadine en France. C'est le  prénom le plus attribué au siècle dernier dans ce pays, et l'année où il a été attribué le plus est 1962, avec un nombre de  naissances.

Personnes portant ce prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

 Nadine, nom de guerre de Andrée Dumon (née en 1922), résistante belge.
 Nadine de Rothschild, née Nadine Nelly Jeannette Lhopitalier (née en 1932), actrice et personnalité mondaine française, veuve du baron Edmond de Rothschild.
 Nadine Trintignant, née Lucienne Marquand en 1934, réalisatrice, scénariste et écrivaine française,

Œuvres de fiction 
 Nadine est un film de Robert Benton de 1987.
 Nadine est le titre d'une chanson de rock créée par Chuck Berry en 1964 et adaptée plus tard en français par Johnny Hallyday.
 Nadine est un film d'Erik de Bruyn de 2007.

Chansons 
 Nadine, une chanson de Chuck Berry sortie en 1964.

Autre

Notes et références

Articles connexes 
 Nadia
 Nadège

Homonymie de prénom
Prénom féminin